Circle steht für:
 Circle (Alaska), Ort in Alaska, Vereinigte Staaten
 Circle (Montana), Ort in Montana, Vereinigte Staaten
 Circle (Album), Album von Amorphis (2013)
 Der Circle, Roman von Dave Eggers (2013)

im NRHP gelistete Objekte:
 Circle Apartments in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 02001199
 Circle Cross Ranch Headquarters in Sacramento, New Mexico, ID-Nr. 80002563
 Circle Ranch in Big Piney, Wyoming, ID-Nr. 87000778

Siehe auch:
 Circle of Life
 Grand Circle
 The Circle
 Circles
 Cercle